Paz může znamenat: 
 Paatsjoki – řeka ve Finsku, Norsku a Rusku, přítok Barentsova moře (transkripce z ruštiny)
 Martin Paz – historická novela Julesa Verna
příjmení
 Abel Paz – španělský anarchista a historik
 Octavio Paz – mexický básník
další
 Paz Oil Company – energetická firma v Izraeli
 Paz – španělský satelit
 Paz – vesnice v Chorvatsku v Istrijské župě, součást opčiny Cerovlje

Související články 
 La Paz – město v Bolívii